Phagwara () ist eine Stadt im nordwestindischen Bundesstaat Punjab.

Beim Zensus 2011 hatte Phagwara etwa 98.000 Einwohner. 
Phagwara ist die nach Einwohnerzahl kleinste Stadt im Punjab, die den Status einer Municipal Corporation besitzt. Sie gehört zum Distrikt Kapurthala. 
Phagwara liegt an der nationalen Fernstraße NH 1 20 km ostsüdöstlich von Jalandhar und 35 km nördlich von Ludhiana.
Die Stadt liegt außerdem an der Haupteisenbahnlinie zwischen Delhi und Amritsar.

Klima 
Das Klima in Phagwara wird als lokales Steppenklima bezeichnet. In den Sommermonaten Juli und August, während der Monsunzeit, fallen die meisten Niederschläge. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 686 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 24,1 °C.

Weblinks 

Website der Municipal Corporation Phagwara

Einzelnachweise 

Municipal Corporation in Punjab (Indien)
Ort in Punjab (Indien)
Distrikt Kapurthala